Ángel López Jiménez, astronome espagnol né en 1955.
 Ángel López, footballeur espagnol né en 1981.